Budești ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Budești, Stadt im Kreis Călărași
 Budești (Bistrița-Năsăud), Gemeinde im Kreis Bistrița-Năsăud
 Budești (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș
 Budești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Budești (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Budești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Budești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Budești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Budești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Budești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Budești (Făurești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Budești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea
 Budești-Fânațe, Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud

Budești ist der Name folgender Orte in der Republik Moldau:
 Budești (Republik Moldau), Stadtteil von Chișinău